Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Gaz de France Stars 2004 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und 2 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 25. bis 27. September 2004 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnis

Weblinks 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Hasselt (Belgien)